Szicíliai Konstancia (1082–1101 után) szicíliai grófnő, német királyné, de német-római császárnéként is utalnak rá, I. (Hauteville-i) Roger szicíliai gróf leánya
Szicíliai Konstancia (1154–1198) szicíliai királyi hercegnő, szicíliai királyné és német-római császárné, II. (Hauteville-i) Roger szicíliai király leánya, az előbbi unokahúga
Szicíliai Konstancia (1180–1222) szicíliai királyné és német-római császárné, II. (Hohenstaufen) Frigyes szicíliai király és német-római császár első felesége, az előbbi menye
Szicíliai Konstancia (1249–1302) szicíliai királyi hercegnő, szicíliai és aragóniai királyné, I. (Hohenstaufen) Manfréd szicíliai király elsőszülött gyermeke
Szicíliai Konstancia (1324–1355) szicíliai királyi hercegnő, Szicília régense, II. Péter szicíliai király elsőszülött gyermeke, az előbbi dédunokája
Szicíliai Konstancia (1344–1363) szicíliai királyné, III. (Együgyű) Frigyes szicíliai király első felesége, az előbbi sógornője